Biografies:
 Boucher-René o Antoine René Boucher (París, ~1732-1811), magistrat i revolucionari francès
 Chris Boucher (1943), guionista de sèries de televisió britànic, conegut per les seves contribucions freqüents en dos gèneres, ciència-ficció i policíac 
 Edith Boucher (Bristol, 1878 − Kensington, 1951), tennista britànica, guanyadora de dues medalles olímpiques d'or en els Jocs Olímpics del 1912
 François Boucher (París, 1703 – 1770), pintor francès d'estil rococó, conegut pels seus treballs de temes mitològics, al·legories bucòliques i diversos retrats de Madame de Pompadour
 Gaétan Boucher (Charlesbourg, Canadà, 1958), patinador de velocitat sobre gel canadenc, que destacà en els Jocs Olímpics del 1984
 Hélène Boucher (1908 - 1934), aviadora francesa que va establir diversos rècords mundials de velocitat  
 Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes o Boucher de Perthes (Perthes, 1788 - Abbeville, 1868), geòleg francès i un dels primers arqueòlegs en el sentit modern del terme
 Miscel·lània: Le Boucher, pel·lícula francoitaliana dirigida per Claude Chabrol i estrenada el 1970